На́ссо-стрит () — улица в Нижнем Манхэттене.

Нассо-стрит проходит через Финансовый округ. На юге улица берёт начало от пересечения улиц Брод-стрит и Уолл-стрит, ограничиваясь на севере улицей Спрус-стрит.

Изначально улица именовалась Кип-стрит (). Своё нынешнее название она получила до 1696 года в честь голландского принца Виллема ван Оранье-Нассау, ставшего в 1689 году королём Англии, Шотландии и Ирландии. С 1860-х по 1970-е годы Нассо-стрит была ядром так называемого «Марочного квартала» (): на улице располагалось множество производств почтовых марок. Также на улице в разное время находилось множество газетных издательств. Среди них были New York Tribune, The New York Times (здание 113, ныне снесено) и New York Herald.

Часть улицы к северу от Уолл-стрит закрыта для автомобильного движения. Ближайшими к Нассо-стрит станциями метро являются Брод-стрит () и Фултон-стрит (, , ).

Примечания 

Нижний Манхэттен